Chiltern peut désigner :
 Chiltern, un village d'Australie ;
 Chiltern, un district du Buckinghamshire, en Angleterre ;
 les Chilterns, des escarpements allant de l'Oxfordshire au Buckinghamshire,
 Chiltern Green, un hameau du Bedfordshire.